Соло́тчинский Рождества́ Богоро́дицы монасты́рь — монастырь Рязанской епархии Русской православной церкви в Советском округе города Рязани, крупнейший на Рязанской земле памятник архитектуры нарышкинского барокко. Расположен в курортном районе Солотча на берегу одноимённой реки.

История 
Основан в 1390 году Великим князем Олегом Ивановичем Рязанским на высоком берегу реки Старицы, при впадении в неё реки Солотчи. Долгое время монастырь являлся северным форпостом Переяславля-Рязанского. Легенда гласит, что на основание монастыря князя сподвигла встреча с двумя отшельниками — Василием и Евфимием — на берегу Солотчи.

До самой кончины Олег Рязанский непрестанно заботился о монастыре, здесь же впоследствии принял иноческий сан и был похоронен. Его сын Фёдор Ольгович, внук Иван Фёдорович, а также последующие рязанские князья и княгини щедро жертвовали на благоустройство и украшение монастыря.

В начале XV века в монастыре был похоронен Салахмир, родоначальник знатных рязанских фамилий Вердеревских, Апраксиных, Дувановых.

В 1552 году в Солотчинском монастыре останавливались войска Ивана Грозного, которые шли на покорение Казани.  В 1618 году Солотчинский монастырь подвергся опустошительному нападению войск польского королевича Владислава и запорожского гетмана Петра Сагайдачного.

Новый расцвет пришёлся на конец XVII века и был связан с деятельностью архимандрита Игнатия (Шангина). Именно при нём обитель приобрела нынешний вид. Согласно введённым при секуляризационной реформе Екатерины II в 1764 году монастырским штатам, обитель была причислена ко второму классу монастырей. В 1768 году река Ока размыла обрывистый берег, из-за чего обрушилась часть стен и Покровский храм монастыря. 12 мая 1827 года архимандритом был поставлен Иларий Иродионов, который пробыл в этой должности около семи лет и за это время «значительно обогатил и обстроил» монастырь.

В 1917 году монастырь был закрыт советской властью, в нём находилась колония для несовершеннолетних преступников. Впоследствии архитектурный комплекс монастыря вошёл в состав Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. В 1960-х годах началась реставрация зданий.

Архитектура 

Первым храмом монастыря была деревянная Покровская церковь, где были погребены князь Олег Иванович Рязанский и его супруга Ефросиния. В середине XVI века в память о походе Ивана Грозного на Казань была выстроена каменная церковь Святого Алексея, митрополита Московского. Однако до настоящего времени эти здания не сохранились — Покровская церковь, стоявшая на обрыве, была утрачена в конце XVIII века во время обвала берега. Церковь святителя Алексея была разобрана в XIX веке по причине ветхости здания.

До наших дней сохранились три храма монастыря. Надвратная церковь Иоанна Предтечи (1695 года), построенная при архимандрите Игнатии Шангине, Святодуховская церковь с трапезной палатой (1688—1689). Эти сооружения в стиле нарышкинского барокко предположительно построены по проекту архитектора Якова Бухвостова. Кроме церквей на территории монастыря находятся Настоятельный корпус XVII века, пятиглавый Рождественский собор (1691 год), и крепостные стены (1688 год).

Над созданием изразцовых украшений надвратной церкви работал Степан Полубес, известный по работам в Новоиерусалимском и Иосифо-Волоколамском монастырях.

Галерея

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Солотчинский монастырь

Русская архитектура XVII века
Московское барокко
Монастыри Рязани